Doença de Still pode se referir a:

 Artrite idiopática juvenil
 Doença de Still do adulto

Desambiguação